Marian Malinowski (1876-1948) – polski działacz socjalistyczny
 Marian Malinowski (1900-1977) – polski oficer
 Marian Malinowski (1921-2008) – polski mechanik, włókiennik, profesor
 Marian Malinowski (1925-1993) – polski historyk

Zobacz też